Chabbert ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Chabbert (1920–2016), französischer römisch-katholischer Bischof
 Sébastien Chabbert (* 1978), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chabert